Macrosiphini — крупнейшая триба тлей из подсемейства Aphidinae. Встречаются повсеместно. Крупнейшие роды Uroleucon (более 200 видов), Macrosiphum (более 120), Macrosiphoniella (120).

Описание 
Мелкие насекомые, длина 1—3 мм (исключение составляет встречающийся на ивах род , выделяемый иногда в отдельное подсемейство , чья длина может превышать 4 мм). Тело веретеновидной, эллипсоидной или удлинённо-яйцевидной формы.
Ассоциированы с разнообразными растениями, как травянистыми, так и древесно-кустарниковыми. От других представителей подсемейства Aphidinae отличаются большим более чем в 2,2 раза расстоянием между дыхальцами 2-го и 3-го сегментов брюшка, чем расстояние между дыхальцами 1-го и 2-го сегментов. Также отличаются увеличенными краевыми бугорками на II—V тергитах брюшка, которые крупнее бугорков на I и VII тергитах. Хвостик различной формы: пальцевидный, мечевидный, треугольный (у представителей Anuraphidina, Anuraphis и Dysaphis он округлый или шлемовидный). Включает многих вредителей сельскохозяйственных и декоративных растений: вишневая тля (Myzus cerasii), картофельная тля (Aulacorthum solani), большая злаковая тля (Sitobion avenae), гороховая тля (Acyrthosiphon pisum), персиковая или табачная тля (Myzus persicae), хмелевая тля (Phorodon humuli).
Большая и разнообразная группа, объединяющая более 230 родов, что составляет почти половину родового многообразия всех тлей мировой фауны. Иногда род  и близкие роды выделяют в отдельное подсемейство .

См. также 
 Dysaphis karyakini

Примечания

Литература 
 
 Blackman, R. L. & Eastop, V. F. (1994). Aphids on the World’s Trees. — CAB International, Wallingford, 987 pp + 16 plates.
 Blackman, R. L. & Eastop, V. F. (2000). Aphids on the World’s Crops (2nd edn). — Wiley, Chichester, 466pp.
 Blackman, R. L. & Eastop, V. F. (2006). Aphids on the World’s Herbaceous Plants and Shrubs. (2 vols) — Wiley, Chichester, 1439 pp.
 Blackman, R. L. (2010). Aphids — Aphidinae (Macrosiphini). — Handbooks for the Identification of British Insects 2 (7): 413 pp. + CD.
 Buga, S. V. & Stekolshchikov A. V. (2012). Aphids of the tribe Macrosiphini … in Belarus. Zoosystematica Rossica 21: 63—96.
 Heie, O. E. 1994. Aphid ecology in the past and a new view on the evolution of Macrosiphini. In Individuals, Population and Patterns in Ecology. Eds. S. R. Leather et al. Intercept, Andover. pp. 409—418.

Ссылки 
 
 

Настоящие тли